Гизатулин () — татарская фамилия. Известные носители:

 Гизатулин, Марат Рустамович (род. 1960) — писатель, исследователь творчества и биограф Булата Окуджавы.
 Гизатулин, Минулла Сунгатович (1925—1993) — Герой Советского Союза.